Ricardo González peut faire référence à plusieurs personnes :
 Ricardo González (basket-ball) (1925-), joueur argentin de basket-ball.
 Ricardo González Tezanos, joueur espagnol de basket-ball.
 Ricardo González (pilote) (1978-), pilote automobile mexicain.
 Ricardo González Fonseca (1974-), footballeur costaricien.
 Ricardo González (golf), golfeur argentin.